Für immer jung steht für:

 Für immer jung (Lied), Single von Karel Gott
 Für immer jung, Single von André Heller und Wolfgang Ambros auf dem Album Stimmenhören (1983)
 Für immer jung (1991), deutscher Fernsehfilm von Vivian Naefe 
 Für immer jung (2013), US-amerikanischer Fernsehfilm von Sanaa Hamri
 Für immer jung (City-Album), Album von City (Band) (2012)

Siehe auch:
 Forever Young